Гром:

Природа 
 Гром — звуковое явление в атмосфере, сопровождающее разряд молнии.

Населённые пункты 
 Гром — деревня в Новоржевском районе Псковской области России.
 Гром (Громи) — село в Цхинвальском районе Южной Осетии.

Военное дело

Техника и вооружение 
 «Гром» — парусный бомбардирский корабль Азовского флота 1699 года постройки.
 «Гром» — парусный бомбардирский корабль Балтийского флота Российской империи, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Гром» — парусный бомбардирский корабль Балтийского флота Российской империи, участник русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 Эскадренные миноносцы типа «Гром» — серия польских эскадренных миноносцев, которая начала строиться незадолго до начала Второй мировой войны.
 «Гром» — эскадренный миноносец типа «Орфей».
 2А28 «Гром» — советское 73-мм гладкоствольное орудие-пусковая установка.
 «Гром» (Гром 02) и «Гром-Б» (Гром 2) — модификации советских ракет класса «воздух-поверхность».
 «Гром» — оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Украины разработки 2019 года КБ «Южное» дальностью 280 км (на экспорт) и 500 км или более (для ВСУ).
 Гром — боевой модуль украинского производства.
 Grom (ПЗРК) — польский переносной зенитно-ракетный комплекс.

Подразделения 
 «Гром» — нештатная боевая группа группы «А» КГБ СССР.
 «Гром» — подразделения специального назначения Управления специального назначения и охраны ФСКН РФ, позднее МВД РФ.
 «Гром» — созданное в 1990 году подразделение войск специального назначения Польши.

Кинематограф 
 «Гром» (Thunder) — американский немой фильм 1929 года.
 «Гром» (Thunder) — итальянский кинофильм 1983 года.
 «Гром» — российский криминальный телесериал 2012 года.
 «Гром: Трудное детство» — российский супергеройский фильм 2023 года.

Другое 
 Гром, Григорий Иванович (1928—1987) — советский врач-педиатр, кандидат медицинских наук, Герой Социалистического Труда.
 Игорь Гром (персонаж).
 Операция «Гром» — кодовое название советской операции на ракетном полигоне Капустин Яр по изучению поражающих факторов высотного ядерного взрыва в интересах войск ПРО.

См. также 
 Громы
 Гром-камень
 Голубой гром